Voor het toernooi bij de vrouwen, zie Beker van België 2012-13 (vrouwenvoetbal). 

Het seizoen 2012-13 van de Beker van België in het voetbal begon op 29 juli 2012 en eindigde met de finale op 9 mei 2013.

Verloop 
De 1/8 finales werden net als de kwalificatierondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales werden gespeeld met een heen- en terugwedstrijd. De finale werd in één wedstrijd op neutraal terrein gespeeld.

Laatste 16 
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Wedstrijden
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelt. Een P. voor het cijfer betekent dat het om een provinciale klasse gaat. Bij de eersteklassers op het eind wordt het cijfer weggelaten.

In de Belgische provincies werden provinciale bekertoernooien georganiseerd door de Provinciale Comités. Aan deze toernooien namen clubs uit de provinciale reeksen deel. Afhankelijk van de organisatie in de provincie werden de clubs die het verst raakten in deze bekertoernooien geselecteerd voor de echte nationale Beker van België. Deze clubs werden dan vaak nog aangevuld met de best gerangschikte clubs uit de Eerste Provinciale.

1ste tot en met 5e ronde

1/16 finales

1/8 finales

Kwartfinales

Heen

Terug

Halve Finales

Heen

Terug

Finale 
De op voorhand tot "meest ongelegen finale ooit" uitgeroepen wedstrijd lokte zo'n 30.000 Genksupporters naar Brussel, het drievoud van het aantal supporters van Cercle Brugge. Genk werd beschouwd als de grote favoriet, hoewel het in de competitie slechts één punt pakte tegen Cercle. De vereniging uit Brugge kreeg vlak voor de wedstrijd wel een opdoffer te verwerken. Linksachter Bernt Evens viel tijdens de opwarming uit met een blessure. Linksbuiten Kristof D'haene nam zijn plaats in, waardoor Rudy in het elftal kwam en Stephen Buyl alsnog een plaats op de bank kreeg.

De eerste helft ging gelijk op. Beide teams kozen voor de aanval, maar echt grote kansen leverde dat aanvankelijk niet op. Steeven Joseph-Monrose sneed naar binnen en knalde op doel, maar zag hoe Bram Verbist het schot tegenhield. Aan de overkant waren Rudy en Stef Wils dicht bij de openingstreffer. Rudy dribbelde zich knap voorbij de Genkse defensie, maar had dan te weinig overzicht. Zijn schot ging naast. Wils kopte in de slotminuten van de eerste helft een hoekschop net naast het doel van László Köteles.

In de tweede helft nam Genk het heft in handen. De Limburgers zetten meer druk naar voor, maar Cercle weigerde te kraken. Trainer Mario Been bracht met Elyaniv Barda en Glynor Plet nieuwe aanvallende krachten in en dat loonde. Barda werd al snel neergehaald door Arnar Viðarsson. De Ghanese middenvelder Bennard Kumordzi kopte de daaropvolgende vrije trap binnen: 1-0. Lorenzo Staelens bracht als reactie de aanvallers Joaquín Boghossian en Stephen Buyl in, maar het was Genk dat nog eens scoorde. Thomas Buffel speelde de bal door naar aanvoerder Jelle Vossen, die het leer beheerst over Verbist wipte: 2-0.

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2012/13